Ali Hatami (1944-1996), réalisateur, scénariste, costumier, et producteur de cinéma iranien ;
 Amir Hatami (né vers 1965), homme politique et officier de l'armée régulière iranienne ;
 Leila Hatami (née en 1972), actrice iranienne ;

Patronyme iranien